Села:
 Новоіванівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Новоіванівка — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Новоіванівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Новоіванівка — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Новоіванівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Новоіванівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район (в минулому — П'ятихатський район)
 Новоіванівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Криворізька міська громада
 Новоіванівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада (в минулому — Апостолівський район)
 Новоіванівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Глеюватська сільська громада
 Новоіванівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Новоіванівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Новоіванівка — Донецька область, Амвросіївський район
 Новоіванівка — Запорізька область, Бердянський район
 Новоіванівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Новоуспенівська сільська громада
 Новоіванівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Приазовська селищна громада
 Новоіванівка — Запорізька область,Пологівський район
 Новоіванівка — Запорізька область, Запорізький район
 Новоіванівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Новоіванівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новоіванівка — Одеська область, Подільський район
 Новоіванівка — Полтавська область, Лубенський район
 Новоіванівка — Сумська область, Сумський район
 Новоіванівка — Харківська область, Лозівський район
 Новоіванівка — Харківська область, Красноградський район
 Новоіванівка — Херсонська область, Генічеський район
 Новоіванівка — Хмельницька область, Хмельницький район

Див. також 

 Іванівка
 Нова Іванівка